Игорь Акимов:
 Акимов, Игорь Алексеевич (род. 1937) — русский советский писатель, журналист.
 Акимов, Игорь Андреевич (1937—2021) — советский и украинский зоолог, директор Института зоологии НАН Украины.